Золотая медаль имени А. С. Попова — медаль, учреждённая Академией наук СССР в 1945 году (к 50-летию изобретения радио) в честь А. С. Попова и присуждаемая ежегодно (c 1995 года раз в 5 лет) 7 мая (с 1995 — Российской Академией наук) в 1 экз. российским и зарубежным учёным за выдающиеся достижения в области развития методов и средств радиоэлектроники, в том числе для передачи информации. Золотая медаль присуждается персонально за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения.

Лауреаты 
 1948 — Вологдин, Валентин Петрович — за совокупность научных работ по радиотехнике.
 1949 — Введенский, Борис Алексеевич — за совокупность его работ в области радиофизики и радиотехники.
 1950 — Минц, Александр Львович — за совокупность выдающихся работ в области мощного радиостроения и в других областях радиотехники.
 1951 — Берг, Аксель Иванович — за совокупность выдающихся работ в области радиотехники.
 1952 — Леонтович, Михаил Александрович — за его выдающиеся работы в области радиофизики.
 1956 — Пистолькорс, Александр Александрович — за выдающиеся научные работы в области радио.
 1959 — Рытов, Сергей Михайлович — за цикл работ в области статистической радиофизики.
 1959 — Эссен, Льюис (доктор, Великобритания) — за работы по созданию и применению атомного стандарта частоты.
 1962 — Векшинский, Сергей Аркадьевич — за совокупность выдающихся работ в области электроники.
 1965 — Хайкин, Семен Эммануилович (доктор физико-математических наук, Главная астрономическая обсерватория АН СССР) — за выдающиеся работы в области радиофизики и радиоастрономии.
 1971 — Райл, Мартин (сэр, профессор, Великобритания) — за выдающиеся работы в области радиоастрономии.
 1974 — Котельников, Владимир Александрович — за фундаментальные исследования в области теории связи и радиолокации планет.
 1977 — Кугушев, Александр Михайлович (доктор технических наук, Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана) — за выдающиеся достижения в развитии радиотехники и подготовке радиотехнических кадров.
 1980 — Кобзарев, Юрий Борисович — за основополагающие труды в области теоретической радиотехники, радиофизики и радиолокации.
 1983 — Брауде, Семён Яковлевич (академик Академии наук Украинской ССР) — за фундаментальные труды в области радиотехники, радиофизики и радиоастрономии.
 1986 — Девятков, Николай Дмитриевич — за серию работ «Выдающиеся научные работы и изобретения в области радиоэлектроники».
 1989 — Богомолов, Алексей Фёдорович — за совокупность работ «Создание уникальных радиотехнических систем в области связи и телевидения, космической техники и радиоастрономии».
 1992 — Сифоров, Владимир Иванович — за совокупность трудов «Научные работы и изобретения в области радиотехники»
 1995 — Гуляев, Юрий Васильевич — по совокупности работ большого научного и практического значения в области радиотехники, электроники и связи, выполненных за последние 35 лет
 2000 — Алфёров, Жорес Иванович — за серию работ в области развития методов и средств радиоэлектроники, в том числе для обработки и передачи информации
 2005 — Микаэлян, Андрей Леонович — за серию работ по радиооптическим системам записи, обработки и передачи информации на принципах голографии и нейронных сетей
 2010 — Савин, Анатолий Иванович — за цикл работ «Физические основы обнаружения слабоконтрастных малоразмерных объектов на фоне различных образований в околоземном космическом пространстве»
 2020 — Старовойтов, Александр Владимирович — за цикл работ «Создание научных основ и развитие методов проектирования и программно-аппаратной реализации перспективных систем передачи информации».

Ссылки 
 Золотая медаль имени А. С. Попова  // Сайт Российской академии наук

Попова
Попова
Попова
Награды по алфавиту
Награды в области технических наук
Радиоэлектроника